Puig Rodon és una muntanya de 1.338 metres que es troba entre els municipis de Capolat al Berguedà i Navès al Solsonès.

Referències 

Muntanyes de Capolat
Muntanyes de Navès